T80 ou T-80 peut désigner :
 Canon T80, un appareil photographique reflex mono-objectif argentique ;
 Compagnie T80, une compagnie du Régiment de transmissions français ;
 Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-Benz T80, une véhicule de record de vitesse du constructeur allemand  Mercedes-Benz ;
 T-80, un char de combat soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres